Самуил Вайнштейн:
 Вайнштейн, Самуил Герцович (1895—1941) — советский государственный деятель.
 Вайнштейн, Самуил Миронович (1918—1996) — советский и украинский архитектор и художник.
 Вайнштейн, Самуил Осипович (1894—1942) — российский и советский шахматист, один из первых деятелей российского шахматного движения.